Miejscowości w USA:
 Tontitown – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington
Gminy w USA:
 Tontitown (ang. Tontitown Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington